Il gioco (A Little Game) – film per la televisione del 1971 diretto da Paul Wendkos
 A Little Game – film del 2014 diretto da Evan Oppenheimer